Martinová, Nemesmartonfala szlovák elnevezése
Martinová nad Žitavou, Zsitvamártonfalva szlovák neve röviden